Tandong kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tandong (köping i Kina, Jiangxi), 
 Tandong (köping i Kina, Guangxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar